Visconti puede referirse a:

Apellido
 Casa de Visconti, familia noble del norte de Italia.

Personas
 Aldo Visconti (1977), futbolista argentino.
 Ascanio María Sforza Visconti (1455-1505), cardenal italiano de la Iglesia Católica desde el 17 de marzo de 1484 por el papa Sixto IV.
 Azzone Visconti (1302-1339) fue Señor de Milán desde 1329 hasta su muerte. Es considerado el fundador del Estado de Milán que con el tiempo se convertiría en el Ducado de Milán.
 Bernabé Visconti (1319–1385), señor de Milán entre 1349 y 1385, junto a su tío Giovanni, sus hermanos Mateo y Galeazzo y su sobrino Gian Galeazzo.
 Bianca Maria Visconti (1425-1468), duquesa de Milán desde 1450 hasta 1468.
 Eliseu Visconti (1866-1944), pintor y diseñador brasileño.
 Filippo Maria Visconti (1392-1447), último gobernante de Milán perteneciente a la familia Visconti.
 Francisco Visconti Osorio, militar venezolano.
 Galeazzo I Visconti (1277-1328), señor de Milán de 1322 a 1327.
 Galeazzo II Visconti (1320-1378), Señor de Milán entre 1349 y 1378. Era hijo de Stefano Visconti y Valentina Doria
 Gian Galeazzo Visconti (1351–1402), gobernante milanés, primer Duque de Milán y el que llevó a la dinastía de los Visconti al apogeo de su poder.
 Julio Visconti (1922), pintor nacido en Fiñana (provincia de Almería, Andalucía, España, especializado en acuarela
 Lodovico Agostino Marazzani Visconti (1835-1914), escultor de bronces ecuestres italiano.
 Los Visconti, dúo de música folklórica de Argentina, integrado originalmente por los hermanos mellizos:
 Abel Visconti (1932), músico y cantante argentino.
 Víctor Visconti (1932-2005), músico y cantante argentino.
 Louis Visconti (1791-1853), arquitecto francés.
 Luchino Visconti (1906-1976), cineasta italiano.
 María Visconti, actriz argentina de cine y teatro.
 Mateo I Visconti (1250-1322) fue un noble italiano que fue Señor de Milán sucediendo a su tío-abuelo Otón Visconti.
 Mateo II Visconti (1319-1355), señor de Milán junto a su tío Giovanni y sus hermanos Galeazzo II y Bernabé.
 Otón Visconti (1207–1295), arzobispo de Milán, miembro de la familia Visconti.
 Paolo Visconti (1980), nadador italo-argentino radicado en Italia desde 1997, Campeón Mundial en Fukuoka (Japón) en  2001 y Barcelona 2003. Olímpico en Atenas 2004.
 Sebastiano Visconti Prasca (1883-1961), militar italiano.
 Stefano Visconti (c.1287-1327), miembro de la familia Visconti, hijo de Mateo I Visconti y su esposa Bonacosa Borri.
 Teobaldo Visconti, Gregorio X (c.1210–1276), Papa nº 184 de la Iglesia católica de 1272 a 1276.
 Valentina Visconti (1370-1408), hija de Gian Galeazzo Visconti, Duque de Milán y de Isabel de Valois, hija de Juan II de Francia y hermana de Carlos V de Francia.
 Violante Visconti (1353 o 1354-1386), la segunda de los 3 hijos de Galeazzo II Visconti, señor de Milán y Pavía, y de Blanca María de Saboya.
 Vitaliano Visconti (1618-1671), cardenal italiano.

Lugares 
 Gudo Visconti, localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía.
 Massino Visconti, municipio de 1.088 habitantes en la provincia de Novara.
 Motta Visconti, localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía.